Шлегель () — фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Шлегель, Август Вильгельм (1767—1845) — немецкий критик, историк литературы и поэт-переводчик, брат Фридриха Шлегеля.
 Шлегель, Владимир Петрович (1901—после 1956) — советский военачальник, полковник.
 Шлегель, Герман (1804—1884) — немецкий орнитолог и педагог.
 Шлегель, Доротея (1764—1839) — немецкий литературный критик, писательница, дочь Мозеса Мендельсона, жена Фридриха Шлегеля.
 Шлегель, Иван Богданович (1787—1851) — русский учёный и государственный деятель.
 
 Шлегель, Каролина (известна как Каролина Шеллинг; 1763—1809) — немецкая писательница и переводчица.
 Шлегель, Макс фон (1840—1891) — немецкий писатель и поэт.
 Шлегель, Михал (род. 1995) — чешский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Шлегель, Людвиг Леопольдович (1807—1866) — генерал-майор, начальник штаба 2-й кавалерийской дивизии, харьковский губернский воинский начальник.
 Шлегель, Роберт Александрович (род. 1984) — бывший российский политик-единоросс, депутат Государственной Думы, эмигрант в Германию.
 Шлегель, Рудольф (1913—1983) — гауптштурмфюрер СС.
 Шлегель, Станислав Фердинанд Виктор (1843—1908) — германский математик.
 Шлегель, Фридрих (1772—1829) — немецкий писатель, поэт, критик, философ и лингвист, педагог, брат Августа Шлегеля.
 Шлегель, Ханс Вильгельм (род. 1951) — немецкий физик и космонавт.
 Шлегель, Эмилия (1849—1891) — немецкая писательница.
 Шлегель, Юлий Генрих Готлиб (1772—1839) — прусский врач, автор ряда научных трудов по медицине.

Топоним 
 Шлегель — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.

Другое 
 Schlegel — компания-производитель дверных и оконных уплотнителей.

См. также 
 Шлёгель, Карл (Karl Schlögel)
 Шлегер